Никита Сергеевич Иванов () — российский хоккеист с мячом, нападающий сборной России и "СКА-Нефтяник". Мастер спорта международного класса.

Биография 

Заниматься хоккеем начал в апреле 2002 года в СДЮСШОР №1 «Белые медведи-96». В составе команды одержал победу во всероссийском турнире «Золотая шайба» в 2007 году. В 2007—2010 годах занимался в СДЮСШОР ХК «Динамо» им. А.И. Чернышева. Бронзовый призер чемпионата России среди клубных команд сезона 2008/09. На Пятой зимней Спартакиаде учащихся России в Краснотурьинске в 2011 году впервые сыграл в составе сборной Москвы по хоккею с мячом. Занимался параллельно хоккеем и хоккеем с мячом. В 2012—2013 годах выступал за юношеские команды «Волги» (Ульяновск), в составе которой трижды стал чемпионом России в своей возрастной категории. В 2013 году на чемпионате мира (U-17) завоевал серебряную медаль, был признан лучшим бомбардиром, лучшим полузащитником и MVP турнира. 
После чемпионата перешел в московское «Динамо». В Суперлиге дебютировал 8 ноября 2013 года в игре против «Родины». Первый гол забил 14 февраля 2014 года в ворота ХК «Старт».  
В 2014 году стал чемпионом мира (U-19), а год спустя — серебряным призером Кубка Европы (U-19) и чемпионом мира.  
В 2016 году в составе сборной занял второе место на чемпионате мира (U-21), принял участие во взрослом чемпионате. 
Сезон 2016/17 провел в шведском клубе «Вернерсборг». В составе национальной команды победил в Турнире четырех наций в Трольхеттане, завоевал серебро на чемпионате мира. 
В сезоне 2017/18 выступал за «Байкал-Энергию» (Иркутск).  
С 2018 – по 2022 года - игрок "Динамо-Москва". 
С 2022 года – игрок команды "СКА-Нефтяник". 
  
По окончании обучения в РГУФКСМиТ получил в 2017 году диплом бакалавра, а в 2019 году - диплом магистра по направлению «физическая культура». 

1-ый мяч забил в 9 игре 14 февраля 2014 года, в домашнем матче с командой Старт (8:1), на 67 минуте.  
50-ый мяч забил в 82 игре 8 февраля 2018 года, в домашнем матче с командой Водник (8:0), на 54 минуте передачу отдал - Павел Дубовик.   
100-ый мяч забил в 164 игре 24 февраля 2021 года, в домашнем матче с командой Волга (9:4), на 48 минуте.     

В 4 розыгрышах Кубка мира (2014-2015, 2017, 2019) - 19 игр, 12 мячей.  
В 2 розыгрышах Кубка чемпионов (2014, 2015) - 8 игр, 12 мячей, 5 передач.  
В 1 розыгрыше Кубка ЭксТе (2019) - 4 игры, 1 мяч, 3 передачи.  
В 3 суперкубках России (2019/20-2021/22) - 3 игры, 2 мяча, 0 передач.  
В 3 чемпионатах мира (2015-2017) – 12 игр, 8 мячей, 8 передач.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (2) - 2019/20, 2021/22. 
 Серебряный призёр чемпионата России (4) - 2013/14, 2014/15, 2018/19, 2020/21. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (2) - 2015/16, 2017/18. 
 Обладатель кубка России (3) - 2019, 2020, 2021. 
 Финалист кубка России (1) - 2018. 
 Обладатель суперкубка России (1) - 2021/22. 
 Финалист суперкубка России (2) - 2019/20, 2020/21. 
 Обладатель V Кубка ЛД «Волга-Спорт-Арена» (1) - 2021.  
 Финалист кубка Михайло Волкова. Суперлига (1) - 2018. 

 клубные (отечественные, младших возрастов):

 Победитель первенства России среди младших юношей (до 16 лет) - 2012. 
 Победитель первенства России среди юниоров (1995 г.р.) - 2013. 
 Победитель первенства России среди старших юношей (1996 г.р.) - 2013. 
 Серебряный призёр первенства России среди юниоров (1996 г.р.) - 2014. 
 Победитель турнира «Золотая шайба» - 2007 (хоккей с шайбой).

 клубные (международные):

 Победитель турнира Кубка чемпионов (1) - 2015. 
 Второй призёр турнира Кубка чемпионов (1) - 2014. 

 в составе сборной России:

 Чемпион мира (2) - 2015, 2016. 
 Серебряный призёр чемпионата мира (1) - 2017. 
 Победитель турнира четырёх наций (2)- 2016, 2019. 
 Второй призёр турнира четырёх наций (1) - 2018. 
 Второй призёр турнира трёх наций (1) - 2020.  
 Второй призёр открытого кубка Красноярского края (1) - 2021.  

 в составе сборной России (младших возрастов):

 Чемпион мира среди юниоров U-19 (1) - 2014. 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди ст. юношей U-17 (1) - 2013. 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд U-21 (1) - 2016. 
 Серебряный призёр первенство мира среди молодёжных команд U-21 (1) - 2017. 
 Серебряный призер Кубка Европы U-19 (1) - 2015. 

 личные:

 Включался в список 22 лучших игроков сезона (3) — 2016, 2021, 2022. 
 Лучший игрок чемпионата мира среди ст. юношей (U-17) - 2013. 
 Лучший полузащитник чемпионата мира среди ст. юношей (U-17) - 2013. 
 Лучший бомбардир чемпионата мира среди ст. юношей (U-17) - 2013. 
 Лучший игрок финальных игр первенства России среди юниоров (1995 г.р.) - 2013. 
 Лучший нападающий финальных игр первенства России среди старших юношей (1996 г.р.) - 2013. 
 Лучший игрок финальных игр первенства России среди старших юношей (1996 г.р.) - 2013. 
 Лучший бомбардир первенства России среди юниоров (1996 г.р.) - 2014. 
 Лучший новичок суперлиги – 2015.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

 
Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах и кубках России забивал мячи в ворота 14 / 13 команд 

  Чемпионат России                    Кубок России
  1.Волга                = 16 мячей   1-2.Водник           = 7   
  2-4.Ак Барс-Динамо     = 12         1-2.Ак Барс-Динамо   = 7
  2-4.Кузбасс            = 12         3.Мурман             = 4
  2-4.Строитель С        = 12         4-9.Енисей           = 3
  5-6.Енисей             = 11         4-9.Кузбасс          = 3
  5-6.Уральский трубник  = 11         4-9.СКА-Нефтяник     = 3
  7-9.Зоркий             =  9         4-9.Волга            = 3
  7-9.Сибсельмаш         =  9         4-9.Строитель        = 3
  7-9.Родина             =  9         4-9.Старт            = 3
 10.Водник               =  8        10.Зоркий             = 2
 11.СКА-Нефтяник         =  7        11-13.Саяны           = 1
 12-14.Старт             =  6        11-13.Байкал-Энергия  = 1
 12-14.Байкал-Энергия    =  6        11-13.Родина          = 1
 12-14.Мурман            =  6

Количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал  в 58 играх 
по 2 мяча забивал  в  21 игре 
по 3 мяча забивал  в  10 играх 
по 4 мяча забивал  в  1 игре 

Свои 134 мяча забросил в 90 играх, в 108 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 21 игре 
по 2 мяча забивал в 7 играх 
по 3 мяча забивал в 2 играх 

Свой 41 мяч забросил в 30 играх, в 40 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 24 матча / 23 мяча;  20 побед, 1 ничья, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Никита Иванов: В первом сезоне меня переполняли эмоции!
 Профиль на сайте Байкал-Энергия
 Профиль на сайте hsmdynamo
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Венерсборг» 
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Чемпионы мира по хоккею с мячом